ELJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Recreo (Colombia)